Алтависта има више значења:

 Алтависта (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Алтависта (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтависта (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтависта (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алтависта (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Алтависта (Сан Мигел Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алтависта (Сочилтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алтависта (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алтависта (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алтависта, Лорена Парга (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику